La saison 2010-2011 du Championnat d'Égypte de football est la  du championnat de première division égyptien. Seize clubs égyptiens prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est Al Ahly SC, sextuple tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur le Zamalek SC et douze sur Ismaily SC. C'est le  de champion d'Égypte de l'histoire du club.

À cause de la révolution égyptienne, le championnat est interrompu du  au . Par conséquent, il n'y a pas de relégation en fin de saison mais trois clubs sont en revanche promus de Second Division : il y aura donc 19 clubs en première division la saison prochaine.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Égypte de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

2010-2011
Championnat Egypte Football 2010-2011 D1
Championnat Egypte Football 2010-2011 D1
Egypte D1